Het WTA-tennistoernooi van Neurenberg (officieel Nürnberger Versicherungscup) van 2015 vond plaats van zondag 17 tot en met zaterdag 23 mei 2015 in de Duitse stad Neurenberg. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Het toernooi van 2015 trok 19.000 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelhoudster Eugenie Bouchard was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Andrea Petković kwam niet voorbij de eerste ronde. Tijdens haar openings­partij tegen de kwalificante Joelija Poetintseva moest Petković de strijd staken wegens een dijbeen­blessure.

Het zesde reekshoofd, Karin Knapp uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar als vierde geplaatste landgenote Roberta Vinci in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Knapp wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Neurenberg op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2015. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck, die zich via het kwalificatietoernooi voor de hoofdtabel had geplaatst, wist evenmin haar openingspartij te winnen.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Michaëlla Krajicek en Karolína Plíšková hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Karin Knapp en Roberta Vinci, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Chan Hao-ching en Anabel Medina Garrigues won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Lara Arruabarrena en Raluca Olaru in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Taiwanese Chan had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Spaanse Medina Garrigues 24.

Het Nederlandse team Kiki Bertens en Demi Schuurs bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Neurenberg 2015
Neurenberg